Rattenberg peut désigner:
 Rattenberg, commune allemande de Bavière
 Rattenberg, commune d'Autriche